

Famille Gariel d'Allos

Les Gariel sont une famille de notables originaires d'Allos. Certains membres s'installent à Grenoble au début du , où ils font carrière comme magistrats, et font partie des principales familles de la ville. Parmi eux :

Hyacinthe Gariel (1812-1890) est un historien et bibliothécaire français
Georges Gariel (1872-1957), neveu de Hyacinthe,  est un juriste français

Une autre branche de la même famille avait émigré à Avallon au XIXe siècle et, de là, à Paris. Parmi eux :

Charles-Marie Gariel (1841-1924) est un ingénieur et médecin français

Références

Homonymie de patronyme
Patronyme francoprovençal